mini|120px| Lima
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2011 fand vom 12. bis 16. Juli in der peruanischen Hauptstadt Lima statt. Es war nach 1966 und 1979 die dritte Weltmeisterschaft in Peru.

Geschichte 
Der Niederländer Dick Jaspers gewann in Lima seinen dritten WM-Titel in Dreiband. Im Halbfinale gegen Titelverteidiger Daniel Sánchez stellte Jaspers einen neuen besten Einzeldurchschnitt (BED) von 4,500 bei Weltmeisterschaften auf. Er verbesserte damit seine eigene Bestleistung aus dem Vorjahr. Die immer stärker werdenden Koreaner brachten erstmals drei Akteure ins Viertelfinale. Zu einer Medaille reichte es diesmal aber nicht. Der Belgier   Frédéric Caudron ist nach Torbjörn Blomdahl (1997 und 2010) und Dick Jaspers (2010) der dritte Billardspieler, der ein Weltmeisterschaftsturnier mit über 2 Generaldurchschnitt (GD) beenden konnte.

Allgemeine Informationen 

Es galt das Regelwerk der UMB für Dreiband/Singles (Stand vom 2. Februar 2009). Gespielt wurde in der Gruppenphase in 16 Dreiergruppen, die Erstplatzierten kamen ins Viertelfinale.

Teilnahmegebühr:
 200 € – equivalent in US $ = ~250 $ (Stand: Juni 2012)

Aufwandsentschädigung:
 Kontinentalspieler: 500 €
 Interkontinentalspieler: 700 €

Die Spielfolge war:
 Spieler 2 gegen Spieler 3
 Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
 Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Gewertet wurde wie folgt:
 Match Points (MP)
 Satzverhältnis (SV)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Höchstserie (HS)
Zeitregulierung

 50 Sekunden je Stoß
 nach Ablauf der Zeit (akustisches Signal) wird der Ball für den Gegner neu aufgesetzt
 Ein (1) Time-out je Satz innerhalb der 50 Sekunden ist möglich, neues Zeitlimit: 100 Sekunden

Nachstoß
 Qualifikationsrunde: Ja
 Finalrunde: Nein

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Teilnehmer 

Das Teilnehmerfeld bestand aus 48 Spielern, wobei der Titelverteidiger Daniel Sánchez automatisch zur Teilnahme berechtigt war. Die ersten 20 Spieler der Weltrangliste (Plätze 2–21) waren direkt eingeladen. Die Plätze 22–45 wurden durch die einzelnen Kontinentalverbände nominiert, wobei folgende Aufteilung gilt: Europa (CEB): 12, Amerika (CPB): 8 und Asien (ACBC): 4. Die Plätze 46 und 47 werden über Wildcards des Ausrichterverbandes (hier: FDPB) vergeben, die UMB selber nominiert Spieler 48.

Anmerkungen
 *1 Nahmen nicht am Turnier teil. Nachrücker lt. Weltrangliste:  Kang Dong-koong (23),  Roland Forthomme (25),  Kouji Funaki (27)
 *2 Nahmen nicht am Turnier teil. Nachnominierte:  Michael Kang,  Fabian Oliveti

Gruppenphase

Finalrunde 

Gespielt wurde auf drei Gewinnsätze zu je 15 Points ohne Nachstoß.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise

Weblinks 
 Spiele und Ergebnisse – Teil 1 auf Kozoom.com
 Spiele und Ergebnisse – Teil 2 auf Kozoom.com
 Abschlusstabelle auf Kozoom.com
 Spiele und Ergebnisse – Teil 1 auf Kozoom.com
 Spiele und Ergebnisse – Teil 2 auf Kozoom.com

2011
Karambolageveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Lima
Billardturnier in Peru